Миролюбов (, до 2016 г. — Жовтневое) — посёлок городского типа в Лугинском районе Житомирской области Украины.

История 
В январе 1989 года численность населения составляла 1060 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 619 человек.

Основное предприятие пгт: Озерянский торфозавод, филиал предприятия «Житомирторф». К предприятию подведена железная дорога, предназначенная только для грузовых перевозок. Расстояние по этой дороге от завода до станции Белокоровичи — 24 км.

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция: Белокоровичи. Находится в 21 км от посёлка.

Примечания

Ссылки 
  (укр.)
 
 

Населённые пункты Лугинского района
Посёлки городского типа Житомирской области